Херман има више значења:
 Херман (Минесота)
 Херман (Небраска)